.

Origine e diffusione

Deriva dal termine slavo meridionale plamen, che significa "fiamma", "fuoco". È pertanto affine, dal punto di vista semantico, ai prenomi Fiamma e Aodh.

Onomastico
È un nome adespota e come tale privo di santo patrono. L'onomastico può essere festeggiato il 1º novembre per la ricorrenza di Ognissanti.

Persone

Plamen Getov, calciatore bulgaro
Plamen Konstantinov, pallavolista bulgaro
Plamen Markov, allenatore di calcio e calciatore bulgaro
Plamen Nikolov, calciatore bulgaro
Plamen Venelinov Nikolov, calciatore bulgaro
Plamen Orešarski, politico bulgaro

Note

Prenomi di origine slava